Anna Tyszkiewicz – scrittrice e nobile polacca
 Beata Tyszkiewicz – attrice polacca
 Beata Krupska Tyszkiewicz – ex cestista polacca